«Брозе Бамберг» — немецкий баскетбольный клуб из города Бамберг. До 2006 года выступал под именами: 1.ФК 01 Бамберг, ТТЛ Бамберг, ТТЛ униВерса Бамберг, ТСК униВерса Бамберг, ГХП Бамберг.

О клубе 
Баскетбольная команда из Бамберга была образована в 1955 году. В 1971 году первый раз вышла в первую бундеслигу Германии.

Титулы 
 Чемпион Германии: 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
 Кубок Германии: 1992, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019

Сезоны

Текущий состав

Известные игроки 
  Даниель Тайс
  Тибор Плайсс
  Тим Ольбрехт
  Свен Шультце
  Боштян Нахбар
  Янис Стрелниекс
  Николо Мелли
  Брайан Робертс
  Пи Джей Такер
  Дариус Миллер
  Кайл Хайнс
  Алекс Ренфро
  Шеррод Форд
  Дики Симпкинс

Известные тренеры 
  Дирк Бауэрман (2001–2008)
  Крис Флеминг (2008–2014)
  Андреа Тринкьери (2014–2018)
  Айнарс Багатскис (2018–2019)
  Йохан Ройяккерс (2020–н.в.)

Ссылки 
 Веб-сайт 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Германии
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Баварии
Организации Бамберга
Спорт в Бамберге